Натуральне число 1692
 1692 рік до нашої ери
 1692 рік нашої ери